KPV steht für:

 Kokkolan Palloveikot, einen finnischen Fußballverein
 Kommunalpolitische Vereinigung
 Kommunalpolitische Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands, eine Unterorganisation der CDU/CSU
 Kommunalpolitische Vereinigung der NPD, eine Unterorganisation der NPD, siehe Nationaldemokratische Partei Deutschlands #Kommunalpolitische Vereinigung
 Kommunistische Partei Vietnams, die führende und einzig zugelassene politische Partei in Vietnam
 KPV LV, früheres Kürzel einer rechtspopulistischen und europafeindlichen Partei in Lettland, 2019 umbenannt, siehe Par cilvēcīgu Latviju (PCL)

KpV steht für:
 Kritik der praktischen Vernunft, Werk des Philosophen Immanuel Kant

kpv steht für:
 Komi-Syrjänisch (ISO-639-3-Code), eine finno-ugrische Sprache

Abkürzung